PC je lahko:

 PC (izgovor [písí], velikokrat tudi [pécé]) je kratica za osebni računalnik in izhaja iz angleščine Personal Computer. Kakor mnogo drugih tehnoloških izrazov je tudi ta kratica v uporabi pogovorne slovenščine.
 parsek - pc
 petacoulomb (PC), enota SI
 programski števec (Program counter) - register v računalniku
 prodajni center
 politična korektnost (angleško Political Correctness)